Onneken ist der Familienname folgender Personen:

 Alko Onneken, genannt Alko der Böse († 1474), ostfriesischer Häuptling
 Edzard Onneken (* 1965), deutscher Regisseur
 Lubbe Onneken († 1476), ostfriesischer Häuptling
 Peter Onneken (* 1975), deutscher Wirtschaftsjournalist und Filmemacher